Burgos se može odnositi na:
Španjolska:
 Burgos (grad), grad u Španjolskoj, glavni grad istoimene provincije,
 Burgos (pokrajina), španjolska provincija,

 Meksiko:
 Burgos (Meksiko), grad u meksičkoj saveznoj državi Tamaulipas,

Filipini:
 Burgos, Ilocos Norte 
 Burgos, Ilocos Sur 
 Burgos, Isabela 
 Burgos, La Union 
 Burgos, Pangasinan 
 Padre Burgos, Quezon 
 Padre Burgos, Southern Leyte 
 Padre Burgos, Surigao del Norte 

 Italija: 
 Burgos (Italija), grad u sardinijskoj pokrajini Sassari.